Josef Marha, né le  à Havlíčkův Brod en Tchécoslovaquie, est un joueur professionnel tchèque de hockey sur glace qui évoluait au poste de centre.

Carrière

En club 
Formé dans le club tchèque du HC Dukla Jihlava, Josef Marha fait ses débuts en Extraliga lors de la saison 1992-1993. En 1994, il est repêché par les Nordiques de Québec au  ( au total). Après une autre saison en République tchèque, Marha traverse l'Atlantique pour rejoindre l'Avalanche du Colorado. Ne recevant pas réellement sa chance, il est vite envoyé dans le club-école, les Aces de Cornwall. La saison suivante, toujours boudé par l'Avalanche, il remporte la Coupe Calder avec les Bears de Hershey.

En , il est échangé aux Mighty Ducks d'Anaheim, où, avec sept buts en douze matchs, il récolte les louanges du public et de ses entraîneurs. Malheureusement pour lui, la saison 1998-1999 commence mal et Josef Marha est transféré aux Blackhawks de Chicago. Dans l'Illinois, il devient un cadre de l'équipe, étant aussi précieux à l'offensive qu'en défensive.

Durant l'été 2001, Josef Marha quitte toutefois la Windy City et signe avec le HC Davos, en LNA, avec qui il devient, dès sa première saison, champion de Suisse. Il gagne encore quatre autres titres avec l'équipe d'Arno Del Curto, le dernier en 2011, en étant un rouage essentiel du club grison. En 2009, il fait part de son désir de rentrer au pays, mais resta tout de même dans les montagnes davosiennes au moins jusqu'en 2012. Il met un terme à sa carrière en Suisse au terme de la saison 2012-2013. Il retourne alors en République tchèque, au HC Pardubice.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1992-1993|| HC Dukla Jihlava || Extraliga|| 7|| 2|| 2|| 4|| 0||  || || || || 
|-
| 1993-1994|| HC Dukla Jihlava || Extraliga|| 44|| 7|| 3|| 10|| 0||  || || || || 
|-
| 1994-1995|| HC Dukla Jihlava || Extraliga|| 35|| 3|| 7|| 10|| 0|| || || || || 
|-
| 1995-1996|| Aces de Cornwall || LAH|| 74|| 18|| 30|| 48|| 30|| 8|| 1|| 2|| 3|| 10
|-
| 1995-1996|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1996-1997|| Bears de Hershey||  LAH|| 67|| 23|| 49|| 72|| 44|| 19|| 6|| 16|| 22|| 10
|-
| 1996-1997|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 6|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Bears de Hershey||  LAH|| 55|| 6|| 46|| 52|| 30|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Avalanche du Colorado|| LNH|| 11|| 2|| 5|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1997-1998|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 12|| 7|| 4|| 11|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Mighty Ducks de Cincinnati||  LAH|| 3|| 1|| 0|| 1|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Pirates de Portland||  LAH|| 8|| 0|| 8|| 8|| 2|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Mighty Ducks d'Anaheim|| LNH|| 10|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1998-1999|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 22|| 2|| 5|| 7|| 4|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1999-2000|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 81|| 10|| 12|| 22|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Blackhawks de Chicago|| LNH|| 15|| 0|| 3|| 3|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2000-2001|| Admirals de Norfolk||  LAH|| 60|| 18|| 28|| 46|| 44|| 9|| 1|| 8|| 9|| 6
|-
| 2001-2002|| HC Davos|| LNA|| 44|| 18|| 14|| 32|| 38|| 16|| 6|| 8|| 14|| 8
|-
| 2002-2003|| HC Davos||  LNA|| 43|| 14|| 18|| 32|| 51|| 17|| 4|| 6|| 10|| 6
|-
| 2003-2004|| HC Davos||  LNA|| 41|| 12|| 10|| 22|| 30||  6|| 3|| 1|| 4|| 0
|-
| 2004-2005|| HC Davos||  LNA|| 44|| 18|| 22|| 40|| 30|| 15|| 2|| 8|| 10|| 14
|-
| 2005-2006|| HC Davos||  LNA|| 44|| 9|| 16|| 25|| 44||  13|| 2|| 3|| 5|| 10
|-
| 2006-2007|| HC Davos||  LNA|| 41|| 9|| 13|| 22|| 32|| 19|| 8|| 6|| 14|| 26
|-
| 2007-2008|| HC Davos||  LNA|| 48|| 15|| 8|| 23|| 20|| 13|| 1|| 4|| 5|| 12
|-
| 2008-2009|| HC Davos||  LNA|| 49|| 11|| 14|| 25|| 44|| 20|| 2|| 8|| 10|| 2
|-
| 2009-2010|| HC Davos||  LNA|| 48|| 11|| 22|| 33|| 30|| 6|| 1|| 0|| 1|| 2
|-
| 2010-2011|| HC Davos||  LNA|| 44|| 7|| 15|| 22|| 34|| 9|| 5|| 3|| 8|| 4
|-
| 2011-2012|| HC Davos||  LNA|| 40|| 9|| 8|| 17|| 16|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| HC Davos||  LNA|| 45|| 4|| 12|| 16|| 12|| 7|| 1|| 0|| 1|| 8
|-
| 2013-2014|| HC Pardubice|| Extraliga|| 23|| 2|| 3|| 5|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2013-2014|| Mountfield HK|| Extraliga|| 20 || 0 || 3 || 3 || 10 || 4 || 0 ||  0||  0|| 2

| 531|| 137|| 172|| 309|| 379|| 144|| 35|| 49|| 83|| 92

| 267|| 66|| 161|| 227|| 154|| 36|| 8|| 26|| 34|| 26

| 159|| 21|| 32|| 53|| 32|| -|| -|| -|| -|| -

| 126 || 14 || 18 || 32 || 24 || 7 || 0  || 1 || 1 || 2

Notes et références

Notes

Références 

Joueur international tchèque de hockey sur glace
Choix de repêchage des Nordiques de Québec
Champion de la Coupe Calder
Joueur du HC Jihlava
Joueur de l'Avalanche du Colorado
Joueur des Mighty Ducks d'Anaheim
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Aces de Cornwall
Joueur des Bears de Hershey
Joueur des Mighty Ducks de Cincinnati
Joueur des Pirates de Portland
Joueur des Admirals de Norfolk (LAH)
Joueur du HC Davos
Joueur du Hockey Club Dynamo Pardubice
Joueur du HC Hradec Králové
Attaquant de hockey sur glace
Naissance en juin 1976
Naissance à Havlíčkův Brod
Naissance en Tchécoslovaquie